Cazes est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Cazes, un hameau de Puy-l'Évêque, commune française du département du Lot ;
 Cazes-Mondenard, une commune du département de Tarn-et-Garonne ;
 Cazes-de-Marnac, une ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Duravel.

Patronyme 

 Albert Cazes (1924-2012), abbé et historien nord-catalan spécialiste de l'héraldique roussillonnaise ;
 Guillaume Cazes, dit Claude Cazes (1850-1901), journaliste français ;
 Clovis Cazes (1883-1918 ou 1922), peintre français ;
 David Cazès (1851-1913), instituteur et écrivain marocain des 
 Émilien Cazes (1844-1915), inspecteur général de l'instruction publique, pédagogue, historien et sociologue de l'Éducation nationale français ;
 Georges Cazes (1940-2011), géographe français ;
 Jean-Louis Cazes (1951-), footballeur français ;
 Jean-Barthélémy Cazes (1747-1806), un homme politique français ;
 Jean-Michel Cazes (1935-), propriétaire viticole et restaurateur français ;
 Mario Cazes (1890-1972), compositeur, chef d'orchestre et violoniste français ;
 Paul de Cazes (1841-1913), auteur canadien ;
 Pierre-Jacques Cazes (1676-1754), artiste-peintre français ;
 Romain Cazes (1810-1881), artiste peintre français ;
 Stéphane Cazes (1983-), réalisateur français ;
 Victor Cazes (1778-1861), poète français en langue occitane.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français